L'expression La Belle Endormie peut désigner :

Fiction 

 Le titre La Belle Endormie fait référence au conte de La Belle au bois dormant.
 La Belle Endormie (), film de Luigi Chiarini, sorti en 1942 ;
  (), téléfilm d' diffusé en 1963 ;
 La Belle endormie (), roman de fantasy de Sheri S. Tepper, paru en 1991 ;
 La Belle Endormie, téléfilm de Catherine Breillat, diffusé en 2010 ;
 La Belle Endormie (), film de Marco Bellocchio, sorti en 2012.

Géographie 

La « belle endormie » est un surnom donné à un certain nombre de villes de France au moment des élections par les candidats d'opposition quels qu'ils soient. On a ainsi appliqué le concept aux villes d'Arras, de Bordeaux ou de Reims sans que la liste soit exhaustive et sans que l'une ou l'autre ne l'emporte particulièrement sur les autres en matière d'inactivité. Le développement d'internet depuis vingt ans a quelque peu démystifié le procédé en donnant accès aux médias régionaux à l'ensemble des habitants du territoire national, montrant l'utilisation systématique de ce qui demeure un commode et classique thème de campagne.

Voir aussi 

 
 

Surnom